The Simpsons Uncensored Family Album (sv. Simpsons ocensurerade familjealbum) är en bok, skriven av Matt Groening, som ska föreställa ett familjealbum som den tecknade familjen Simpson skulle ha. Av alla saker boken avslöjar finns bland annat Bart Simpsons födelsedatum, och Bouviers (Marge Simpsons familj). och Simpsons släktträd. Trots att dessa släktträd aldrig blivit direkt motsagda i serien är deras äkthet fortfarande okänd.

"Simpsonträdet" är på insidan till bokens framsida, medan "Bouvierträdet" återfinns på insidan till bokens baksida. En intressant uppgift är att Montgomery Burns finns med i "Simpsonträdet", som Abraham Simpsons fjärde kusin genom giftermål. Homer härstammar från Skandinavien och indianerna, vilket nämndes i avsnittet "Little Big Girl", medan Marges släkt härstammar från Frankrike. En annan intressant uppgift är att även om Amos Graycomb och Moselle Stemple gifte sig och skaffade fyra barn, var de även sysslingar.

Albumet börjar med fotografier och minnesanteckningar från de två familjernas förfäder, fortsätter sedan med bebisfotografier av Homer och Marge, och följer dem under deras uppväxt och blir förälskade. Avslutningsvis finns bilder och minnesanteckningar från Barts, Lisas och Maggies barndom.

Konflikter
Familjerna Simpsons och Bouviers förfäder har synts till i ett flertal avsnitt av Simpsons, och för det mesta ser de ut som i albumet. Eftersom boken publicerades så tidigt som 1991, bara ett par år efter att Simpsons startat, har det dock uppstått en rad konflikter med seriens nyare avsnitt. Homers mammas namn, Mona Simpson, avslöjades i ett framtidsavsnitt, alltså inte Penelope Olsen (eller Simpson). I hennes första medverkan i serien, nämns en "Penelope Olsen" som en som hjälpte henne när hon var på rymmen. Dessutom sades Marges mammas namn vara Jacqueline Bouvier, inte Ingrid Gurney (eller Bouvier).

Mer avlägsna familjemedlemmar ses sällan i programmet, bortsett från Abe, Patty och Selma Bouvier, och enstaka inhopp av Herb och Mona. I ett återblicksavsnitt har Maggie vuxit upp och fått en dotter med namnet Maggie Jr.

Även helt nya släktingar har dykt upp under programmets gång, som ännu ett illegitimt barn (Abbie), till Abe och en brittisk kvinna.

I "Much Apu About Nothing", berättar den (något senile) Abe Simpson att hans förfäder kom från ett engelsktalande land, antagligen Skottland.

I boken påstås det även att Lisa brukade ha en normal frisyr som ändrades efter att Homer klippt henne. Denna konflikt med återblicksscener visar Lisa som bebis (med hennes "taggar") och som litet barn.

Simpsons släktträd

Bouviers släktträd

Källor

Litteratur 1991
Simpsons